High Road () — четвёртый студийный альбом американской певицы Кеши. Релиз альбома состоялся 31 января 2020 года под руководством лейблов RCA Records и Kemosabe.. Альбом был написан в соавторстве с Джеффом Бхаскером и Райаном Льюисом. 21 октября 2019 года Rolling Stone опубликовал видео-трейлер альбома с отрывками нескольких песен и видеоклипов. Для продвижения альбома Кеша отправится в High Road Tour в 2021 году.

Идея и создание альбома 
В октябре 2019 года Кеша рассказала Rolling Stone, что новый альбом конкретно отличается от его предшественника — Rainbow. Так же, она сказала: «Я воссоединилась с безудержной радостью и дикостью, которая всегда была частью меня - и в этом процессе у меня было самое забавное, что я когда-либо делала, записывая альбом». Она продолжила: «В Rainbow мне приходилось заниматься некоторыми очень серьезными вещами и теперь, на этот раз я вернула себе любовь к жизни и поп-музыке!».

Альбом «ознаменует собой полное возвращение Кеши к поп-корням». Он был написан ей самой в соавторстве с её матерью Пиб Себерт, Рэйблом, Джастином Трантером, Тейлой Паркс, Нейтом Рюссом и Дэном Рейнольдсом.

Продвижение 
Чтобы продвигать свой альбом, фанаты могли звонить на специальную горячую линию, чтобы получать информацию о новой музыке. Когда они звонят, отвечает записанное Кешей сообщение: «Разве все мы не демоны? Разве мы все не любим поднимать маленький ад? Я знаю, что знаю. Время спасаться, вы все. Освободите этих демонов. Пусть они танцуют!» Отправляется текстовое сообщение со ссылкой для регистрации в телефонной книге Кеши». После регистрации, фанаты должны получить сообщение с текстом: «Не могу попасть на небеса, не устроив немного ада, дорогая! Поехали!». Затем, приходит ещё одно текстовое сообщение, в котором фанат звонит на горячую линию и Кеша объявляет сингл «Raising Hell».

24 октября 2019 состоялась премьера лид-сингла и видеоклипа «Raising Hell», записанного при участии американского травести рэп-исполнителя Биг Фрида. Так же, в iTunes открылся пред-заказ альбома, релиз которого изначально был назначен на 10 января, а в итоге был перенесён на 31 января 2020 года.

21 ноября 2019 для прослушивания стал доступен трек «My Own Dance», который стал вторым синглом в поддержку альбома. Так же, состоялась премьера видеоклипа на данную композицию. Режиссёром клипа выступила Элли Авитал.

12 декабря 2019 для прослушивания стал доступен трек «Resentment», записанный при участии Брайана Уилсона и Стерджилла Симпсона, который стал первым промосинглом в поддержку данного альбома. Так же, на Youtube канале Кеши было опубликовано видеосопровождение песни.

28 января 2020 года для прослушивания стал доступен трек «Tonight», который стал вторым промосинглом в поддержку альбома.

Список композиций

Примечания 

Альбомы 2020 года
Альбомы Кеши
Альбомы RCA Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums